Arnoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Heinrich Arnoldt (1706–1775), deutscher Theologe und Geistlicher
 Emil Arnoldt (1828–1905), deutscher Philologe und Kant-Forscher
 Jasmin Arnoldt (* 1982), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin, Dialogregisseurin und Filmregisseurin 
 Julius Arnoldt (1816–1892), deutscher Philologe und Gymnasialdirektor
 Lena Arnoldt (* 1982), deutsche Politikerin (CDU)
 Oswald Arnoldt (1873–??), deutscher Ingenieur
 Richard Arnoldt (1845–1910), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:

 Arnold, Vor- und Familienname
 Arnholdt